Энн «Энни» Кенни (; 13 сентября 1879 — 9 июля 1953) — английская суфражистка из рабочего класса, ставшая ведущей фигурой в Женском общественно-политическом союзе.

Биография 
С 10-летнего возраста работала (подчас по 12 часов) на хлопчатобумажной фабрике на протяжении 15 лет. Под влиянием социалистического издания «Кларион» Роберта Блэтчфорда участвовала в профсоюзном движении и занялась самообразованием. Благодаря этому оказалась вовлечена и в суфражистское движение, в рядах которого тесно сдружилась (и подчас состояла в отношениях) с несколькими известными активистками. С другой рабочей феминисткой, Минни Болдок, выступила соучредительницей первого отделения Женского общественно-политического союза в Лондоне.

Кенни привлекла внимание общественности в 1905 году, когда их с Кристабель Панкхёрст (дочери Роберта и Эммелин Панкхёрст и одной из трёх сестер Панкхерст — наряду с Аделин и Сильвией Эстеллой) посадили на несколько суток в тюрьму после того, как они перебили речь главы Форин-офиса Эдуарда Грея и его заместителя Уинстона Черчилля на либеральном митинге в Манчестере. Они поставили перед политиками вопрос о праве голоса для женщин: «Когда Либеральная партия разрешит женщинам голосовать?», — и развернули соответствующий баннер. Считается, что инцидент ознаменовал открытие нового этапа в борьбе за избирательные права женщин в Великобритании.

Кенни неоднократно попадала в полицию: её в общей сложности 13 раз бросали в тюрьму, где устраивала голодовки. В 1912—1914 годах возглавляла протесты за права женщин. Однако с началом Первой мировой войны на волне ура-патриотизма объявила мораторий на суфражистские акции — и затем пропала с политической арены, когда после войны женщины добились права голоса. Умерла от диабета 9 июля 1953 года, была похоронена по розенкрейцерскому обряду.

Литература

Примечания

Ссылки 

The Kenney Papers  (University of East Anglia)
Suffragette Stories (University of East Anglia)
Suffragette photographs
Manchester Guardian reports the 1905 court case
 Maddy Searle. Annie Kenney: Manchester’s forgotten suffragette who was arrested 13 times

Профсоюзные деятели Великобритании
Суфражистки Великобритании
Деятели феминизма Великобритании
Женщины Викторианской эпохи